

Patronyme 

 Agnès Barron (1874-1968), femme de lettres française ;
  (1970-), pilote de course américain ;
 Andy Barron (1980-), footballeur international néo-zélandais ;
 Baynes Barron (1917-1982), acteur américain ;
 Bebe Barron et Louis Barron (1925-2008 et 1920-1989), deux pionniers américains de la musique électronique ;
 Colin Fraser Barron (1893-1958), militaire canadien ;
 Dana Barron (1966-), actrice américaine ;
 Dorothy Shepherd Barron (1897-1953), joueuse de tennis britannique ;
 Earl Barron (1981-), joueur américain de basket-ball ;
 Harold Barron (1894-1978), athlète américain spécialiste du 110 mètres haies ;
  ;
 John Shepherd-Barron (1925-2010), créateur du premier distributeur automatique de billet ;
 Kenny Barron (1943-), pianiste de jazz américain ;
 Mark Barron (1989-), joueur américain de football américain ;
 Néstor Barron (1969-), écrivain, poète, romancier, scénariste et musicien argentin ;
 Robert Barron (1959-), prêtre catholique, auteur, prédicateur et théologien américain ;
  ;
 Scott Barron (1985-), footballeur anglais ;
 Steve Barron (1956-), réalisateur et producteur irlandais ;
 Stéphan Barron (1961-), artiste contemporain français ;
 Stephanie Barron (1961-), nom de plume de la romancière américaine Francine Mathews.

Prénom 
 Barron Hilton (1927-2019), homme d'affaires, philanthrope et sportif américain ;
 Barron Trump (2006-), fils du président américain Donald Trump ;
 Edward Barron Chandler (1800-1880), juge, homme politique et avocat néo-brunswickois ;
 John Barron McKay (1800-1880), aviateur américain ;
 Patrick Barron Hopkirk, connu comme Paddy Hopkirk (1933-), pilote de rallye irlandais.

Pseudonyme 
 Christopher Barron (1971-), pseudonyme de Christopher Gross, chanteur américain ;
 Ronnie Barron (1943-1997), pseudonyme de Ronald Raymond Barrosse, musicien et acteur américain.

Géographie 

 La Barron River, fleuve du nord du Queensland ;
 Le Parc national des gorges de la Barron, parc situé au Queensland ;
 Les chutes Lady Barron, chutes d'eau du parc national du mont Field sur l'île de Tasmanie ;

 Barron, ville de l'État du Wisconsin, siège du Comté de Barron.

Pour les toponymes hispaniques Barrón, voir l'article .

Divers 
 Jack Barron et l'Éternité, roman de science-fiction de Norman Spinrad publié en 1969
 Barron, cheval de saut d'obstacles né en 2004
 Barron Hilton Cup, compétition de vol à voile mondiale qui a eu lieu de 1980 à 2009

Patronyme anglais